Высоковольтная линия постоянного тока Экибастуз-Центр — недостроенная линия электропередачи постоянного тока между Экибастузом в Казахстане и Тамбовом в России.  Разработка проекта была начата в СССР в 1970 году, строительство  началось в 1978 году. Планировалось построить линию длиной километров, а максимальная мощность передачи должна была составить , что делало эту ППТ самой длинной и мощной в мире. Напряжение между полюсом и землей — 750 кВ (соответственно,  между полюсами), каждый полюс состоит из пяти проводов марки АСО-1200.  К моменту ввода в эксплуатацию, планировавшегося на 1992-1995 гг. данная ЛЭП обладала бы наибольшей разностью потенциалов между проводами. Всего должно было быть установлено около  опор высотой 41 м. Было построено 1200 километров линии, включая переход через Волгу недалеко от Вольска — для него в 1989—1991 годах были возведены переходные опоры высотой 124 м. На 80% выполнен объём строительно-монтажных работ на преобразовательной подстанции в Экибастузе, однако в 1991 году, в связи с распадом СССР строительство было заморожено.

В 2012 году эти переходные опоры были задействованы для новой ЛЭП переменного тока 500 кВ «Балаковская АЭС — Курдюм — Фролово», которая позволила организовать выдачу мощности Балаковской АЭС в объединённые энергосистемы Волги и Центра.

См. также 
 Экибастузская ГРЭС-2
 Линия электропередачи Экибастуз-Кокчетав

Ссылки 
 International Workshop for 800kV High Voltage Direct Current (HVDC) Systems, Siemens, 25.02.2005
 Dynamic properties of bulk power interconnections, N.I.Voropai & G.V.Shutov, «Electrical Power & Energy Systems», Vol 18, No.3
 Опоры в 2009
 Опоры в 2012
 GEGN9BpR.kmz — линия постоянного тока «Экибастуз-Центр» на карте, Карты Google

Экибастуз-Центр
Линии электропередачи Казахстана
Линии электропередачи России
Линии электропередачи сверхвысокого напряжения
Экибастуз